Са́льто — поняття, що може мати такі значення:

Спорт 
 Сальто — вид стрибка в гімнастиці, акробатиці або інших видах спорту.

Топоніми 
 Сальто (Уругвай) — друге за розміром місто в Уругваї.
 Сальто (департамент) — один із департаментів Уругваю.
 Сальто (округ) — округ у провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині
 Сальто (Буенос-Айрес) — місто у провінції Буенос-Айрес в Аргентині
 Сальто (Мендоса) — місто у провінції Мендоса в Аргентині
 Сальто (Місьйонес) — місто у провінції Місьйонес в Аргентині
 Петрелла-Сальто — муніципалітет в Італії.
 Сальто-Гранде — велика гідроелектростанція на річці Уругвай.

Посилання